United Nations Plaza puede hacer referencia a:
 una dirección de Manhattan, véase United Nations Plaza (Manhattan)
 ubicación de la Sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos
 100 United Nations Plaza Tower
 un lugar en San Francisco, véase United Nations Plaza (San Francisco)